Îlot 13
Festival des Cropettes
Parc des Cropettes